Mario Lega (20 de febrero de 1949, Lugo, Italia) es un expiloto de motociclismo Italiano, ha sido campeón del mundo de 250cc en 1977, con Morbidelli.

Resultados en el Campeonato del Mundo de Motociclismo 

Sistema de puntuación de 1969 en adelante:

Referencias 

Pilotos de motociclismo de Italia
Campeones de motociclismo de 250cc
Pilotos de Morbidelli
Nacidos en Lugo (Italia)